Die Liste der Mitglieder des 3. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 3. Wahlperiode (1955–1959) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zu den Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Hellwege I und Kabinett Hellwege II.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags 
 Werner Hofmeister (CDU, 1955–1957)
 Paul Oskar Schuster (CDU, 1957–1959)
 Vizepräsidenten
 Georg Diederichs (SPD, 1955–1957)
 Karl Olfers (SPD, 1957–1959)
 Winfrid Hedergott (FDP)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 24. April 1955 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

CDU und DP bildeten während der gesamten Wahlperiode eine gemeinsame Fraktion. FDP und GB/BHE bildeten vom 27. September 1957 bis zum 6. Oktober 1958 ebenfalls eine gemeinsame Fraktion. DRP, KPD und Zentrum besaßen keinen Fraktionsstatus. Am 5. November 1957 nahm die FDP/BHE-Fraktion die sechs fraktionslosen DRP-Mitglieder auf.

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 
LWV = Landeswahlvorschlag

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 03. Wahlperiode
 04